BSA je tričrkovna kratica in ima več pomenov.

 Birmingham Small Arms Company (BSA), nekdanje britansko podjetje za izdelavo vojaškega in civilnega strelnega orožja, vozil (vključno z motornimi kolesi) in vojaške opreme. 
 Boy Scouts of America (BSA), ameriška mladinska organizacija.
 Business Software Alliance (BSA), gospodarska zveza, predstavnica največjih svetovnih izdelovalcev programske opreme.

V Sloveniji je bsa tudi sleng za  marihuano.

Uporabljeno v stavku:
Ej majstr, a vids ti to bso, vanjo sm stucou 3 G-je.